Ángel Castillo Colque (Santa Lucia, Lampa, Perú; 19 de mayo de 1985), es político peruano. Fue alcalde Distrital de Santa Lucia.

Biografía 
Nació en Santa Lucia, el 19 de mayo de 1985. Realizó sus estudios secundario en el Colegio Industrial de Santa Lucia y los estudios superiores en el Instituto Superior Tecnológico de Santa Lucia.

Carrera política 
Su carrera política se inicia en las elecciones de 2018, donde fue elegido Alcalde de Santa Lucia para el periodo 2019 hasta 2022, logro el 26.634% de los votos validos.

Controversias 
Castillo Colque fue intervenido por miembros del Ejército y conducido a la comisaría de Santa Lucia. Sus acompañantes fueron identificados como Juan Condori y Eusebio Taco Ayque.Según el acta registrado por la policía, en el interior del vehículo se encontró varias botellas de cerveza vacía y con contenido en pleno toque de queda.

Enlaces externos 

 ANGEL CASTILLO COLQUE

Referencias 

Políticos de Perú